Yvon ist ein  männlicher französischer Vorname (selten auch weiblich), der auch als Familienname in Erscheinung tritt. Der Name ist eine Variante von Ivo, die weibliche Form ist Yvonne.

Namensträger

Familienname 
 Adolphe Yvon (1817–1893), französischer Maler
 Carlo Yvon (1798–1854), italienischer Komponist, Musikpädagoge und Oboist
 Claude Yvon (1714–1789), französischer Theologe und Enzyklopädist
 Henri Yvon (1873–1963), französischer Romanist und Sprachwissenschaftler
 Jacques Yvon (1903–1979), französischer Physiker
 Jean-François Yvon (* 1958), französischer Autorennfahrer
 Klaus Yvon (* 1943), Schweizer Kristallograph
 Maurice Yvon (1857–1911), französischer Architekt
 Paul Yvon (* 1949), österreichischer Journalist, Autor, Sprachwissenschafter und Kommunikationstrainer
 Pierre Yvon (1646–1707), pietistischer Prediger und Autor

Vorname 
männlich
 Yvon Ambrose (* 1942), indischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof
 Yvon Baarspul (1918–1993), niederländischer Dirigent
 Yvon Chouinard (* 1938), US-amerikanischer Pionier des Bigwall-Kletterns  und Unternehmer für Bergsteigerausrüstung
 Yvon Douis (1935–2021), französischer Fußballspieler
 Yvon Dumont (* 1951), kanadischer Politiker
 Yvon Goujon (* 1937), französischer Fußballspieler und -trainer
 Yvon Labre (* 1949), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Yvon Madiot (* 1962), französischer Radrennfahrer und nationaler Meister im Radsport
 Yvon Mallette (* 1935), kanadischer Animator
 Yvon Neptune (* 1946), haitischer Politiker, von 2002 bis 2004 Premierminister von Haiti
 Yvon Pissarro (* 1937), französischer Zeichner und Maler
 Yvon Riemer (* 1970), ehemaliger französischer Ringer

weiblich
 Yvon Beliën (* 1993), niederländische Volleyballspielerin
 Yvon Jansen (* 1972), deutsche Schauspielerin, Sängerin und Hörspielsprecherin

Männlicher Vorname
Familienname